Niemcy:
 Maifeld – kraina geograficzna
 Maifeld – teren sportowy w Berlinie
 Maifeld – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Zobacz też:
 Maienfeld
 Mayfield
 Münstermaifeld